Cornu több romániai település neve:

 Kornujalja település Romániában, Fehér megyében.
 Cornu település Romániában, Dolj megyében.
 Cornu község Romániában, Prahova megyében.

Egyéb:

 Cornu, ókori kürtféleség
 Cornu sacralis, Cornu coccygeum, anatómiai fogalmak